Велижанский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Панкрушихинском районе Алтайского края России. Административный центр — село Велижанка.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 914 человек, в том числе 432 мужчины и 482 женщины. Оценка Росстата на 1 января 2012 года — 864 человека.

Состав сельского поселения 
В состав сельского поселения входят 2 населённых пункта:

Примечания 

Муниципальные образования Панкрушихинского района
Сельские поселения Алтайского края